Název Vlkovský potok má více vodních toků:

 Vlkovský potok (přítok Černockého potoka) – levostranný přítok Černockého potoka v okrese Louny
 Vlkovský potok (přítok Losinského potoka) – pravostranný přítok Losinského potoka v okrese Kutná Hora
 Vlkovský potok (přítok Marikovského potoka) – pravostranný přítok Marikovského potoka v okrese Považská Bystrica na Slovensku
 Vlkovský potok (přítok Žabky) – pravostranný přítok Žabky (povodí Blatnice) v okrese Nymburk